Aldborough kan syfta på följande:

Storbritannien 

 Aldborough, North Yorkshire, ort i England,
 Aldborough & Thurgarton, civil parish i Norfolk, England, 
 Aldborough, Norfolk, ort i Norfolk, England,